

Francia 
 Chiesa di San Genesio, Thiers

Italia 
 Chiesa di San Genesio, Castelveccana (VA)
 Chiesa di San Genesio, Dairago (MI)
 Chiesa di San Genesio, Gallicano (LU)
 Chiesa di San Genesio, La Valle (BZ)
 Chiesa di San Genesio, San Genesio Atesino (BZ)